Hauskirche steht für
Hauskirche, freikirchliche Gruppen
Chinesische Hauskirche
 Hauskirche (Reformation), Kirchengebäude einer Diasporakonfession ohne spezielle äußere Architekturmerkmale, das so keinen Anstoß erregen sollte, siehe auch: Schuilkerk
 Hauskirche (Orthodoxie)

Kirchengebäude:
Hauskirche von Dura Europos
Hauskirche von Qirqbize
Hauskirche zum Heiligen Kreuz (Halle)
Hauskirche Kirchherten

Siehe auch
Hauskirchen